Виктор Петрович Смирнов:
 Смирнов, Виктор Петрович (1921—1942) — советский военный лётчик, старшина, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Виктор Петрович (1942—2016) — русский поэт, действительный член Петровской Академии наук и искусств.